Скутеч () — город в Чехии. Административно относится к району Хрудим Пардубицкого края.

Расположен в 18 км юго-восточнее г. Хрудим и 11 км северо-восточнее г. Глинско на Чешско-Моравской возвышенности.

Население на 1.01.2014 г. составляло 5 168 человек.

История 
Территория города была заселена ещё в каменном веке. Первое письменное упоминание встречается в 1289 году. Поселение стало городом, предположительно, в первой половине XIV века. Во время Тридцатилетней войны город сильно пострадал.

Скутеч известен обувным производством и добычей качественного гранита.

Достопримечательности 
 Готический костёл Божьего Тела Božího těla (1383—1391),
 костёл Непорочной Девы Марии (1350),
 Марианский (чумовой) столб
 Памятник писателю Франтишеку Рубешу,
 Памятник жертвам Второй мировой войны.

В городе действует «Музей обуви».

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт г. Скутеч

Города Пардубицкого края
Переименованные населённые пункты Чехии